Фелікс Бракмон (фр. Félix Bracquemond) — французький художник, переважно графік і майстер розпису порцеляни.
 Марі Бракмон (фр. Marie Bracquemond; нар. 1 грудня, 1840, Арджентон — пом. 17 січня, 1916, Севр) — французька жінка — художник
 Бракмон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Верхня Нормандія, департамент Приморська Сена.